Кратер Лилио () — большой древний ударный кратер в южной материковой области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского врача, астронома, философа и хронолога Алоизия Лилия (ок. 1510—1576) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Делюк на западе; кратер Маджини на северо-западе; кратер Гераклит на севере; кратер Кювье на севере-северо-востоке; кратер Якоби на юго-востоке и кратер Цах на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 61,2 км, глубина 3680 м.

Кратер Лилио имеет полигональную форму и умеренно разрушен. Вал сглажен, отмечен множеством мелких кратеров, в западной части перекрыт сателлитным кратером Лилио R (см. ниже). Внутренний склон в западной части значительно шире по сравнению с остальным периметром, в восточной части гладкий. Высота вала над окружающей местностью достигает 1220 м, объём кратера составляет приблизительно 3200 км³. Дно чаши затоплено лавой, в центре чаши расположен массивный центральный пик высотой 1100—1200 м.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Лилио A относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Лилио на карте LAC-126.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны